Mounier bezeichnet:
 Mont Mounier 2.817 m, Gipfel in den Seealpen

Mounier ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Mounier (* 1987), französischer Fußballspieler
 Emmanuel Mounier (1905–1950), französischer Philosoph
 Flo Mounier (* 1974), französisch-kanadischer Schlagzeuger
 Germaine Mounier (1920–2006), französische Pianistin und Musikpädagogin
 Jean-Jacques Mounier (* 1949), französischer Judoka
 Jean-Joseph Mounier (1758–1806), französischer Politiker

Siehe auch:
 Munier